I. Liliuokalani (1838–1917) de facto (1891–1893) és de iure (1893–1895) hawaii királynő, a hawaii királyi ház feje (1895–1917)
II. Liliuokalani (1905–1969), II. Liliuokalani néven címzetes hawaii királynő, a hawaii királyi ház feje (1954–1969)